Lohn, commune suisse du canton des Grisons ;
 Lohn, commune suisse du canton de Schaffhouse ;
 Lohn-Ammannsegg, commune suisse du canton de Soleure, formée par la fusion de Lohn et d'Ammannsegg.
 Le Manoir du Lohn, à Kehrsatz.